

Patronymes 
Merkouriev (masculin ; ) ou Merkourieva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Andreï Merkouriev (1977-), danseur russe
 Vassili Merkouriev (1904-1978), acteur soviétique

Patronyme russe